Соревнования по лыжным гонкам в гонке на 10 км классчиеским стилем среди женщин на зимних Олимпийских играх 2022 года состоялись 10 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный лыжный центр расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Старт гонки состоялся в 15:30 по местному времени (UTC+8).

Олимпийской чемпионкой 2018 года в гонке на 10 км была норвежская лыжница Рагниль Хага. На Играх 2022 года победу одержала Тереза Йохауг, став трёхкратной олимпийской чемпионкой. Кертту Нисканен проиграла чемпионке всего 0,4 сек, для неё это третья серебряная медаль на Олимпийских играх. Криста Пярмякоски в борьбе за бронзу была быстрее Натальи Непряевой на 0,1 секунду. Для Пярмякоски это пятая медаль на Олимпийских играх (два серебра и три бронзы).

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)